Ася Ефимовна Кунина (Большакова) (1920—2001), советский и российский -американист. Доктор исторических наук (1973). Окончила исторический факультет Московского государственного университета (1943). Во время Второй мировой войны работала ом в Наркомате обороны СССР, продолжая заочно учиться в МГУ.

Библиография 
 Провал американских планов завоевания мирового господства в 1917—1920 гг. (1951, 1954);
 Доктрина Эйзенхауэра (1957);
 Доктрина Монро. Происхождение и характер (1959);
 Миф о миролюбии США (1960);
 Становление русско-американских отношений (1815—1932) (1966);
 Идеологические основы внешней политики США (1972);
 Россия и Война за независимость, 1777—1783 (1976);
 США: методологические проблемы историографии (практика исследований) (1988);
 Русско-американские отношения и продажа Аляски, 1834—1867 (1990).

О ней 
 Кунина (Большакова) Ася Ефимовна // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Американисты СССР
Историки СССР
Историки России
Американисты России